El escudo de Cintalapa es el símbolo oficial del gobierno municipal y de la ciudad de Cintalapa

Blasonamiento 

El escudo de Cintalapa no cuenta con un blasonamiento oficial, pero el siguiente es una aproximación 
con la utilización de colores heráldicos y muebles acordes.

Significado

El blasón 
El primer cuartel representa a la raza caucásica y el origen ganadero de la ciudad
El segundo cuartel representa a la raza amerindia y a la mujer cintalapaneca en igualdad al hombre cintalpaneco.
En el tercer cuartel se presenta a un jinete, en referencia a que este municipio fue el primero en Chiapas en practico la Charrería.
El cuarto cuartel representa a la raza negroide, que junto con la caucásica y la amerindia forman en su mayoría el conglomerado de habitantes del municipio.
La campaña muestra al Cerro de Plata y el Cerro Baúl, que son cerros iconos en el municipio, vistos desde casi cualquier parte de la ciudad y al Río La Venta principal río del municipio.

Exterior 
La corona real, el timbre, representa la existencia de Cintalapa en época colonial
El machete, la coa y las plantas de maíz representan el origen agrícola y ganadero de la región

Referencias 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintalapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Blasonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1ldica

Cintalapa
Símbolos de los municipios de Chiapas